Cozzarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Battista Cozzarelli (um 1438–1515), italienischer Goldschmied und Bronzegießer aus Siena, Bruder des Giacomo
 Giacomo Cozzarelli (1453–1515), italienischer Maler
 Giovanni di Marco Cozzarelli (auch Giovanni di Marco di Nanni Cozzarelli, um 1414–1489), italienischer Bildhauer und Schreinermeister aus Siena, Vater des Guidoccio
 Guidoccio Cozzarelli (1450–1517), italienischer Maler